Новоивановский сельсовет, Новоивановский сельский совет — административно-территориальные единицы и муниципальные образования в России и на Украине.

Россия 
 Новоивановский сельсовет — в Стерлитамакском районе Башкирской АССР.
 Новоивановский сельсовет — в Шипуновском районе Алтайского края, упразднён в 2010 году.
 Новоивановский сельсовет — в Ивановском районе Амурской области.
 Новоивановский сельсовет — в Свободненском районе Амурской области.
 Новоивановский сельсовет — в Рыльском районе Курской области (в 2010 году ликвидирован путём объединения с Крупецким сельсоветом).
 Новоивановский сельсовет — в Суджанском районе Курской области.
 Новоивановский сельсовет — в Кунцевском (1929—1960), Красногорском (1960—1963), Звенигородском (1963—1965) и Одинцовском (1965—1994) районах Московской области.

Крым 
 Новоивановский сельский совет — в Черноморском районе Крыма.

Украина 
 Новоивановский сельский совет — в Никопольском районе Днепропетровской области.
 Новоивановский сельский совет — в Юрьевском районе Днепропетровской области.
 Новоивановский сельский совет — в Ореховском районе Запорожской области.
 Новоивановский сельский совет — в Лозовском районе Харьковской области.
 Новоивановский сельский совет — ликвидированный сельский совет в Криворожском районе Днепропетровской области.

Примечания

См. также 
 Новоивановское сельское поселение
 Городское поселение Новоивановское
 Новоивановский сельский округ